Slovo bukvice může označovat:

v botanice
 rod rostlin
 bukvice (rod) – rod rostlin Betonica
 bukvice lékařská
 plod rostlin
 bukvice (plod) – plod stromu z rodu buk

název lidského sídla nebo jeho části
 Bukvice (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Bukvice (Trhové Sviny) – část města Trhové Sviny v okrese České Budějovice

jiné významy
 Bukvice (Česká tabule) – vrch jižně od Hořic v okrese Hradec Králové
 slangový výraz pro písmena cyrilice (nebo jiné „azbuky“) – z ruského буквы (písmena)
 vulgární výraz pro homosexuála

Reference

Externí odkazy